

Astronomia 
 8571 Taniguchi – asteroide della fascia principale

Persone 
 Gorō Taniguchi (1966) – regista, scrittore, disegnatore produttore giapponese
 Hiromi Taniguchi (1960) – ex maratoneta giapponese
 Hiroyuki Taniguchi (1985) – calciatore giapponese
 Jirō Taniguchi (1947-2017) – fumettista (mangaka) giapponese
 Kei Taniguchi (1974) – ex calciatore giapponese
 Kōichi Taniguchi (1943) – uomo d'affari giapponese
 Kotaro Taniguchi (1994) – velocista giapponese
 Masatomo Taniguchi (1946-2021) – ex cestista giapponese
 Norio Taniguchi (1912-1999) – scienziato giapponese
 Shōgo Taniguchi (1991) – calciatore giapponese
 Shōta Taniguchi (1986) – attore giapponese
 Yoshio Taniguchi (1937) – architetto giapponese